Messenbach ist ein geographischer Name:

 Messenbach (Gemeinde Lambrechten), Ortschaft der Gemeinde Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Messenbach (Gemeinde Vorchdorf), Katastralgemeinde von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Messenbach (Pram), linker Zufluss der Pram nach Markt Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Schloss Messenbach, abgegangenes Schloss im zentralen Ort Vorchdorf des Marktes Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Mässerbach
 Meßbach
 Nessenbach